Fëdor Ivanovič Samochin – scrittore, giornalista e traduttore russo
 Il'ja Samochin – giocatore di calcio a 5 russo
 Valerij Samochin – calciatore sovietico
 Viktor Samochin – allenatore di calcio ed ex calciatore sovietico